Tapioca ist u. a.

 Eine Bibliothek für VoIP-Telefonie Tapioca (Software)

 Eine andere Schreibweise für die Stärkeart Tapioka